Lied — многозначный музыкальный термин, из немецкого языка. Произностся «лид», буквально означает «песня».
 Lied — немецкая полифоническая светская песня эпохи позднего Средневековья и Возрождения.
 Lied —  литературно-музыкальный жанр XIX—XX века.